Мелии () — богатый римский плебейский род (номен), возможно, из сословия всадников. Известен только один когномен — Мелии Капитолины ().

Члены этого рода упоминаются во времена ранней республики, сразу после децемвиров вплоть до Самнитских войн. Мелии возможно принадлежали к сословию всадников, и были одними из самых богатых плебеев. 

Самый известным из Мелиев был, вероятно, Спурий Мелий, богатый купец, который купил зерно во время голода в 440 г. до н.э. у этрусков, и продал его бедным по номинальной цене. На следующий год патриции обвинили его в заговоре с целью провозгласить себя царём, а когда при задержании он оказал сопротивление, то был убит начальником конницы Гаем Сервилием Агала.

Преномены 
Мелии, упомянутые в ранней истории республики использовали преномены Спурий, Гай, Публий и Квинт. Все эти имена были распространены в течение того периода, хотя Спурий был менее распространено при поздней Республике, и совсем исчезло в начале имперского периода.

Когномены 
Единственный когномен, связанный с Мелиями — это Капитолин (), указываяющая, что эта ветвь рода жила на Капитолийском холме.

Известные представители 
 Спурий Мелий — богатый хлеботорговец, якобы пытавшийся купить поддержку народа для провозглашения себя царём, и убитый без суда в 439 году до н. э. Несмотря на то, что его вина была общепризнанной в древности, современные историки сомневаются в правдивости обвинения. Бартольд Нибур предполагает, что его цель состояла в том, чтобы получить должность консула для себя, и открыть магистрат для плебеев. Ни один из предполагаемых соучастников Мелияне были судим или наказан, но его убийца Агала скорее отправился в изгнание, чем предстал перед судом.
 Спурий Мелий (трибун) — народный трибун в 436 году до н. э., пытался конфисковать собственность Агалы, начальника конницы, который убил его родича, однако безуспешно. Его родственное отношение к убитому торговцу зерном неизвестно.
 Гай Мелий Капитолин, отец консульского трибуна.
 Публий Мелий Капитолин — военный трибун с консульской властью 400 и 390 годов до н. э. Ливий описывает его как одного из первых плебеев среди консульских трибунов, хотя вполне вероятно, что некоторые из консульских трибунов 444 и 422 годов были плебеи.
 Квинт Мелий — Квинт Maelius, плебейским трибун в 320 г. до н.э., призвал римлян сохранить мир с самнитами после катастрофы при Кавдинском ущелье. Мелий был офицером сдавшейся самнитам армии и был освобожден при условии, что все магистраты, включая плебейских трибунов, должны стать заложниками самнитам после доставки доклада в Рим. Мелий был одним из магистратов, которые охотно приняли эту судьбу, но самниты отказались от заложников, подозревая что те могут быть поводом для возобновления войны.

Примечания

См. также 
 Список древнеримских родов

Литература 
 Марк Туллий Цицерон, Laelius de Amicitia|Laelius sive de Amicitia, Cato Maior de Senectute, Катилинарии, О государстве, Philippicae, Pro Milone, De Domo Sua, De Officiis.
 Тит Ливий, История от основания города.
 Дионисий Галикарнасский, Romaike Archaiologia.
 Валерий Максим, Factorum ac dictorum memorabilium libri IX.
 Иоанн Зонара, Epitome Historiarum.
 Анджело Май, Scriptorum Veterum Nova Collectio, e Vaticanus Codicibus Edita.
 Бартольд Георг Нибур, The History of Rome, Julius Charles Hare and Connop Thirlwall, trans., John Smith, Cambridge (1828).
 Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, William Smith, ed., Little, Brown and Company, Boston (1849).
 T. Robert S. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, American Philological Association (1952).

Ссылки